Spillane ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Spillane (* 1960), irischer Rugby-Union-Spieler
 Davy Spillane (* 1959), irischer Folkmusiker
 Joan Spillane (* 1943), US-amerikanische Schwimmerin
 Johnny Spillane (* 1980), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer

 Robert Spillane (1964–2010), US-amerikanischer Schauspieler

Spillane steht für:
 Spillane (Album),  Album von John Zorn (1988)
 Spillane-Fjord, Fjord an der Oskar-II.-Küste, Grahamland, Antarktika